

Patronyme 

 
 Bernard Heinze (1894-1982), chef d'orchestre australien ; 
 Fritz Augustus Heinze (1869–1914), entrepreneur américain ;
 Gabriel Heinze (1978–), footballeur international argentin reconverti entraîneur ;
 Rudolf Heinze (1865–1928), homme politique allemand ;
 Steve Heinze (1970-), joueur professionnel de hockey sur glace américain ;
 Suse Heinze (1920-2018), plongeuse allemande.
Patronyme allemand
Patronyme germanique